A prova do Slalom gigante paralelo masculino do Campeonato Mundial de Snowboard de 2019 ocorreu no dia 4 de fevereiro na cidade de  Park City,  em Utah, nos Estados Unidos.

Medalhistas

Resultados

Qualificação
Um total de 56 snowboarders participaram da competição.  A prova ocorreu dia 4 de fevereiro com inicio  às 09:00.   Os 16 melhores avançaram para a fase final.

Fase eliminatória 
A seguir estão os resultados da fase eliminatória.

Ligações externas 
	
 Site da Federação Internacional de Esqui

	
Campeonato Mundial de Snowboard de 2019